Пабло Давид Паласиос Эррера (; родился 5 февраля 1982 года в Кито, Эквадор) — эквадорский футболист, игравший на позиции нападающего. Выступал за сборную Эквадора.

Клубная карьера 
Паласиос — воспитанник клуба ЛДУ Кито. Из-за высокой конкуренции он не смог дебютировать за команду покинул команду после дебютного сезона. Следующие три года Пабло выступал за команды низших дивизионов «Америка» Кито и «Аукас».

В 2007 году он перешел в «Депортиво Кито». Паласиос отлично проявил себя в составе нового клуба и получил вызов в национальную команду. По окончании сезона Пабло перешёл в «Барселону» из Гуаякиль. В первом же сезоне он помог команде выиграть эквадорскую Серию А и стал лучшим её бомбардиром. В «Барселоне» Паласиос провёл ещё три сезона, доведя количество матчей до 100.

В 2012 году он перешёл в «Эмелек». В матче против своего бывшего клуба ЛДУ Кито Пабло дебютировал за новую команду. 20 мая в поединке против «Текнико Университарио» он сделал «дубль», забив свои первые голы за новую команду. С «Эмелеком» Паласиос стал серебряным призёром чемпионата. В начале 2013 года он перешёл в «Универсидад Католика» из своего родного города. 16 февраля в матче против «Манта» Пабло дебютировал за новую команду. 22 июня в поединке против «Депортиво Кеведо» он забил свой первый гол за «Католику».

Сезон 2014 года Паласиос начал в «Эль Насьональ». 25 января в матче против ЛДУ Лоха он дебютировал за новый клуб. 30 марта в поединке против своей бывшей команды «Эмелек» Пабло забил свой первый гол за «Эль Насьональ».

Международная карьера 
23 мая 2007 года в товарищеском матче против сборной Ирландии Паласиос дебютировал за сборную Эквадора. В том же году он попал с заявку национальной команды на участие в Кубке Америки в Венесуэле. На турнире Пабло был запасным и не сыграл ни минуты. 10 июня 2009 года в отборочном матче чемпионата мира 2010 против сборной Аргентины Паласиос забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную

Достижения 

Командные

 «Барселона» Гуаякиль
  Чемпионат Эквадора по футболу — 2008

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Серии А — 2008

Примечания

Ссылки 
 
 
 Palacio's FEF player card
 ESPNsoccernet profile

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Америка» Кито
Игроки ФК «Аукас»
Игроки ФК «Эль Насьональ»
Игроки ФК «Депортиво» Кито
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Универсидад Католика» Кито
Игроки ФК «Имбабура»